Minera es puede referirse a lo siguiente:

 Mina (minería), adjetivo femenino de todo aquello relativo a las minas.
 Minera (cante flamenco), cante jondo, típico de los mineros.
 Empresa dedicada a la explotación de minas.